Карлі Галліксон — американська тенісистка
 Томас Галліксон — ватиканський дипломат.